Příjmení Grepl nosí více významných osobností:

 Jindřich Grepl (1907–2000) – český fotograf, kameraman a scenárista
 Jiří Grepl (1920–1972) – český klavírista a hudební skladatel
 Miroslav Grepl (1929–2021) – český vysokoškolský učitel a jazykovědec